127. længdegrad kan henvise til:

 127. vestlige længdekreds
 127. østlige længdekreds